Стрижово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Стрижово — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Россия 
 Стрижово — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Стрижово — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Стрижово — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Стрижово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.